Иллюзорная Палинопсия(от греческого palin-"снова: и opsia-"видеть")-это вид палинопсии, при котором зрительный  образ повторяется,либо сохраняется после его устранения.

Иллюзорная палинопсия вызывается мигренью [3] , стойким галлюциногенным расстройством восприятия (HPPD), [4] лекарствами, отпускаемыми по рецепту , и черепно-мозговой травмой5] , но также иногда бывает идиопатической.

Иллюзорная палинопсия состоит из остаточных изображений, которые недолговечны или не сформированы, возникают в том же месте поля зрения , что и исходный стимул, и часто проявляются или усиливаются в зависимости от параметров окружающей среды, таких как интенсивность стимула , фоновый контраст , фиксация , и движение.